Хаев — фамилия; имеет женскую форму Хаева.
 Хаев, Алексей (1914—1994) — американский композитор.
 Хаев, Виталий Евгеньевич (род. 1965) — российский актёр, телеведущий.
 Хаев, Георгий Матвеевич (1923—2005) — полный кавалер ордена Славы.
 Хаев, Михаил Александрович (1921 — ?) — бригадир слесарей, депутат Верховного Совета СССР (1958—1962).